Андрей Евгеньевич Дунаев (14 мая 1949 — 9 декабря 2015) — советский пловец.

Карьера 
Серебряный призёр чемпионата Европы 1966 года в комплексном плавании на 400 метров.

В 1967 году установил рекорд Европы, а в 1968 году — 4.45.3 (Таллин,3 апреля 1968) мировой рекорд.

На Олимпиаде 1968 года в Мехико представлял СССР на дистанциях 200 и 400 метров комплексным плаванием. На 400-метровке был седьмым с результатом 5:00.3 минут. А на 200-метровке прекратил борьбу после предварительных заплывов.

В 1964—68 годах Андрей 10 раз становился чемпионом СССР и 9 раз обновлял национальные рекорды.

Чемпион СССР (1991) и России (1998) в категории «Мастерс».

Ссылки 
 

Пловцы СССР
Пловцы на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы СССР по плаванию